Gilles Marchand peut désigner :
 Gilles Marchand (né en 1962), directeur de la Société suisse de radiodiffusion et télévision ;
 Gilles Marchand (né en 1963), réalisateur français ;
 Gilles Marchand (né en 1976), écrivain et éditeur français.